Стефан Гротхёйс (, 23 ноября 1981 года, Эмпе) — голландский
конькобежец-спринтер, чемпион Олимпийских игр 2014 года на дистанции 1000 метров, чемпион мира в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров в 2012 году, многократный чемпион Нидерландов в спринте и на 1000 м, обладатель Кубка мира на 1000 м в сезоне 2010/2011 годов.

Биография 
В чемпионатах Нидерландов участвует с 2001 года, но первых побед начал добиваться в 2006 году, когда выиграл национальный чемпионат по спринтерскому многоборью.

Участвовал на Олимпийских играх 2006 года в Турине на дистанции 1000 метров и стал 8-й.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере стал четвёртым на 1000 метров и 16-м на 1500 м.

В 2011 году на чемпионате мира по отдельным дистанциям в Инцелле стал бронзовым призёром на 1000 м.

В 2012 году стал чемпионом мира в спринтерском многоборье и чемпионом на дистанции 1000 метров.

Принимал участие на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевав 38-е место на дистанции 500 метров.

У Стефана и его жены Эстер есть два сына:  (род. 22.08.2011) и  (род. 29.05.2013).

Рекорд мира 
В 2012 году на чемпионате мира по спринту побил мировой рекорд Джереми Уотерспуна 9-летней давности по сумме спринтерского многоборья, с результатом 136.810 очков.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 Статистика выступлений

Конькобежцы Нидерландов
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту